Восточный институт может означать:

 Восточный институт — высшее учебное заведение, основанное 21 октября 1899 во Владивостоке.
 Ленинградский восточный институт — высшее учебное заведение СССР, готовившее востоковедов. Располагался в Ленинграде.
 Папский восточный институт — папский институт в Риме, основан в 1917 году.
 Восточный институт (Чикаго) — институт Чикагского университета.

См. также 
 Восточный институт чёрной металлургии — научный институт в Новокузнецке Кемеровской области.
 Восточный университет (Институт стран Востока) — высшее учебное заведение в Москве, основанное институтом Востоковедения РАН.